Eben Ezer kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Eben Ezer, Palenque, Chiapas, 
 Eben Ezer, Arriaga, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar